Ерик:

 Ерик — протока.
 Ерик (ерок) — надстрочный знак церковнославянского языка, в некоторых случаях заменяющий букву «еръ» (твёрдый знак).
 Ерик — форма записи германского и скандинавского имени Эрик.
 Ерик — казахское мужское имя ( дословно «воля, вольный»).
Ерик Утембаев - казахстанский государственный деятель.
Ерик Жолжаксынов - казахстанский актёр.

Населённые пункты

Россия 
 Ерик — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Ерик — хутор в Клетском районе Волгоградской области.
 Ерик — посёлок в Апшеронском районе Краснодарского края.
 Ерик — посёлок в Сызранском районе Самарской области.

Реки 
 Ерик — река в России, протекает в Республике Башкортостан.
 Ерик — река в России, протекает в Белгородской области.
 Ерик — река в России, протекает в Ростовской области.

См. также 
 Казачий Ерик